Halsberg ist ein geographischer Name:

 Halsberg (Au in der Hallertau), Weiler der Gemeinde Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Halsberg (Schöntal), Gehöft in der Gemarkung des zentralen Gemeindeteils von Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Halsberg (Ybbstaler Alpen) (1042 m), Berg in den Ybbstaler Alpen bei Dörfl, Gemeinde Maria Neustift, Bezirk Steyr, Oberösterreich